Association Sportive de Saint-Étienne Loire (; je francoski nogometni klub iz  Saint-Étienna, ki igra v Ligue 2. Ta klub iz jugovzhoda je najtrofejnejši francoski klub, saj so osvojili deset naslovov prvaka Francije.

Moštvo sezone 2017/18 
na dan 1 september 2017

Viri in opombe 

Športna moštva, ustanovljena leta 1919
Francoski nogometni klubi
Saint-Étienne